Colin Towns – compositore e tastierista inglese
 Ed Towns – politico statunitense
 Forrest Towns – ostacolista statunitense
 Karl-Anthony Towns – cestista statunitense
 William Towns – designer inglese